В одиночному розряді тенісного турніру Estoril Open 1993, який проходив у рамках Туру ATP 1993, Андрій Медведєв здобув титул, у фіналі перемігши Карела Новачека 6-4, 6-2

Сіяні гравчині 

 Іван Лендл (2-ге коло)
 Карлос Коста (1-ше коло)
 Серхі Бругера (чвертьфінал)
 Карел Новачек (фінал)

 Андрій Медведєв (Чемпіон)
 Магнус Ларссон (чвертьфінал)
 Еміліо Санчес ''(півфінал)
 Відсутній

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Portugal Open
Тур ATP 1993